Horvátország
 Ovčara, falu Csepin községben, Eszék-Baranya megyében
 Ovčara, falu Névna községben, Eszék-Baranya megyében